Aoyama, un quartier au centre de Tōkyō, dans l'arrondissement Minato-ku ;
 Aoyama, un village de la préfecture de Mie 

 Ayari Aoyama, une nageuse japonais ;
 Clan Aoyama, un clan japonais qui atteint sa maturité à l'époque Sengoku ;
 Gōshō Aoyama, un dessinateur de manga japonais ;
 Hiroshi Aoyama, un pilote de vitesse moto japonais ;
 Jun Aoyama, un footballeur japonais ;
 Kyōko Aoyama, une actrice japonaise ;
 Nanae Aoyama, une écrivaine de science-fiction japonaise ;
 Naoaki Aoyama, un footballeur japonais ;
 Noriko Aoyama, une actrice et mannequin japonaise ;
 Seika Aoyama, une athlète japonaise ;
 Shinji Aoyama, un réalisateur japonais ;
 Shūhei Aoyama, un pilote de vitesse moto japonais ;
Shundô Aoyama, nonne zen contemporaine
 Thelma Aoyama, une chanteuse japonaise ;
 Toshihiro Aoyama, un footballeur japonais ;
 Yoshio Aoyama, un peintre japonais d'une grande importance dans la peinture du début du  en France.

Aoyama peut aussi désigner :
 Aoyama, une société spécialisée dans la création de lunettes de vue et solaires en titane.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais